Хя́ти () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1918) — финский спортсмен.
 Хяти, Томми (род. 1971) — финский кёрлингист.